Mistrovství světa juniorů v hokejbalu 2000 byla juniorská hokejbalová akce roku 2000.

Skupina A 
Tabulka

Zápasy

Skupina B 
Tabulka

Zápasy

Semifinálová Skupina 
Tabulka

Zápasy

O 3. místo

Finále

Konečné pořadí

Odkazy 

Mistrovství světa juniorů v hokejbalu
Hokejbal v roce 2000
Hokejbal v Česku
Sportovní události v Kralupech nad Vltavou
Sport v Česku v roce 2000